Carlos Gardel también puede referirse a:

 Carlos Gardel, cantante, compositor, y actor de cine naturalizado argentino;
 Estación Carlos Gardel del subte de Buenos Aires, Argentina;
 Carlos Gardel, barrio del partido Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Premios Carlos Gardel, premios a la música en Argentina;
 Museo Carlos Gardel, museo en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay.
 Copa Carlos Gardel, torneo de fútbol de Uruguay.

En el cine
 Se llamaba Carlos Gardel, película de Argentina dirigida por León Klimovsky.
 La vida de Carlos Gardel, película de Argentina dirigida por Alberto de Zavalia .
 Hasta siempre Carlos Gardel, película de Argentina dirigida por Ángel Acciaresi.
 Carlos Gardel, historia de un ídolo, película de Argentina dirigida por Solly Schroder.